Üffing ist der Familienname folgender Personen:
 Euthymia Üffing (1914–1955), deutsche Ordensschwester
 Martin Üffing (* 1962), deutscher Ordenspriester und Theologe